

Люкшудья — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Люкшудья — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Люкшудья — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Люкшудья — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Пібаньшур

Див. також 
 Люк (значення)